Durnan ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Durnan (1916–1972), kanadischer Eishockeytorwart
 Mark Durnan (* 1992), schottischer Fußballspieler